Cal Palau (Sanaüja), casa a la Segarra
 Cal Palau (el Vendrell), casa al Baix Penedès
 Cal Palau (Vilanova de Bellpuig), casa al Pla d'Urgell